Dynastia Xia – pierwsza dynastia wyliczana przez chińskich historyków
 Xia (system plików) – system plików obsługiwany przez jądro Linuksa
 Xia (wyspa) – wyspa w świecie Bionicle
 Xia (osoba) – Kobieta, bohater 30 tomu Thorgala